

Patronyme 

 Mesme Gallet financier français du  ;
 Pierre Gallet (1698-1757), chansonnier et dramaturge français ;
 Baptiste Antoine Gallet (1768-1809), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Louis Gallet (1835-1898), librettiste et auteur dramatique français ;
 Marie Alexandre Gallet (1856-1925), général français ;
 Claudius Gallet (1874-1936), homme politique français ;
 Charles Gallet (1875-1951), homme politique français ;
 Antoine Gallet (1877-1958), homme politique français ;
 Georges H. Gallet (1902-1995), journaliste scientifique, écrivain, traducteur et éditeur ;
 Toussaint Gallet (1905-1970), médecin et résistant français ;
 Jean Gallet (1916-1989), homme politique français ;
 Jean-Pierre Gallet (1943-2020), journaliste belge ;
 Bertrand Gallet (1945-), homme politique français ;
 Pascal Gallet (1968- ), pianiste français ;
 Yves Gallet (1970-), historien de l'architecture.
 Bertrand Gallet (1974-), joueur de badminton français ;
 Hugo Gallet (1997-), joueur professionnel français de hockey sur glace ;
 Mathieu Gallet (1977- ), haut-fonctionnaire français ;
 Audrey Gallet (1978-), journaliste et documentariste française ;
 Évelyne Gallet (1980-), chanteuse française ;

Pseudonyme 

 Gustave Gallet (1875-1955), acteur français.

Toponyme 

 Le Gallet, commune française de l’Oise.

Titres 

 Monsieur Gallet, décédé (1931), roman français de Georges Simenon ;
 Monsieur Gallet, décédé (1956), épisode de la série télévisée québécoise Quatuor ;
 Monsieur Gallet, décédé (1987), épisode de la série télévisée Les Enquêtes du commissaire Maigret.

Autres 

 Roger & Gallet (1862-), entreprise française

Patronyme français